La A1 Ethniki 1994-1995 è stata la 55ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Panagiōtīs Fasoulas, 
A1 Ethniki MVP finali:  Giōrgos Sigalas,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995